Sarastro steht für:

 Sarastro, Figur in Die Zauberflöte, Oper von Wolfgang Amadeus Mozart (1791)
 Sarastro (Oper), Musikdrama von Karl Goepfart (1891)
 (3026) Sarastro, Asteroid des Hauptgürtels 
 Rhododendron calophytum Sarastro, Rhododendron-Wildart

Siehe auch:
 Zarathustra